Дело́рм () — французская фамилия. Известные носители:

 Делорм, Аксель (род. 1990) — французский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Делорм, Ги (1929—2005) — французский актёр и каскадёр.
 Делорм, Ив (фр. Yves Delorme) (1922—2007) - французский предприниматель, представитель династии Делорм, занимающиейся производством текстиля, создатель бренда постельного белья «Yves Delorme».
 Делорм, Даниэль (1926—2015) — французская актриса и кинопродюсер.
 Делорм, Марион (1611—1650) — французская куртизанка.
 Делорм, Филибер (между 1510 и 1515 — 1570) — крупнейший французский архитектор эпохи Возрождения.